Hendrik Kemper (1688), klokkengieter
Hendrik Kemper (1858-1936), gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie